Сантакрус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Сантакрус, Данило (род. 1995) — парагвайский футболист.
 Сантакрус, Марисоль (род. 1972) — известная мексиканская актриса-комик, телеведущая и фотомодель. Сантакрус, Сесар (род. 1956) — парагвайский шахматист.
 Сантакрус, Франсиско (род. 1962) — парагвайский шахматист.

 Топоним 
 Сантакрус — город и муниципалитет в Колумбии.

 См. также